Яноушек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Яноушек, Антонин (1877—1941) — чешский коммунист.
 Яноушек, Богумил (род. 1937) — чехословацкий гребец, тренер.
 Яноушек, Карел (1893—1971) — чехословацкий военный деятель.
 Яноушек, Ярослав (1904—?) — чехословацкий офицер госбезопасности, сын Антонина Яноушека.